Parlamento Sami della Finlandia
 Parlamento Sami della Norvegia
 Parlamento Sami della Russia
 Parlamento Sami della Svezia